

Localidades

Royal (Illinois)
Royal (Iowa)
Royal (Nebraska)
Royal Palm Estates
Royal Palm Ranches
Royal Palm Beach (Flórida)

Outros
Royal Palm
Royal Sport Club
Fermento Royal

Desambiguação
Desambiguações de topônimos